CDSN steht für:

 Chinesisches Deep-Space-Netzwerk
 ein menschliches Gen, das das Protein Corneodesmosin codiert

Abkürzung